Zoran Mirković - em sérvio, Зоран Мирковић (Belgrado, 21 de setembro de 1971) - é um ex-futebolista profissional sérvio, defensor, retirado.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas sérvios que atuaram na Seleção Iugoslava
Futebolistas da Sérvia e Montenegro
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998